Dohle steht für:
 Dohle, die Vogelart Corvus monedula
 Dohlen (Coloeus), Untergattung der Raben und Krähen
 umgangssprachlich regional die Alpendohle (Pyrrhocorax graculus)
 Dohle (Wappentier), eine  Wappenfigur in der Heraldik
 Dohle (Unternehmen), deutsche Einzelhandelsgruppe
 deutscher Name des Ortsteiles Dalov von Šternberk, Tschechien
 Dohle (Hut), ein dunkler (Zylinder-)Hut, veraltete Bezeichnung
 Dohle-Nunatak, Nunatak im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Pützer Dohle, deutsches Versuchsflugzeug

Dohle ist der Familienname folgender Personen:
 Klaus Dohle, deutscher Geschäftsführer der Dohle Handelsgruppe Holding
 Markus Dohle (* 1968), deutscher Manager
 Wolfgang Dohle (* 1936), deutscher Zoologe und Hochschullehrer

Siehe auch: 
 Dole (Begriffsklärung)
 Thole